Le terme ligne 66 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 66 du tramway de Bruxelles ;
 Ancienne ligne 65/66 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Lignes 66 et 66A des chemins de fer belge ;
 Ligne 66 de Media Distancia Renfe en Espagne.

Voir aussi 
  

66